Spojení písmen P a N může mít různé významy:

PN 
 PN přechod u polovodičových součástek
 PN – kód ISO 3166-2 pro Pitcairnovy ostrovy
 CV-PN – kód ISO 3166-2 pro Porto Novo
 SPZ okresu Piešťany
 bývalá SPZ okresu Plzeň-město
 zkratka stanice metra Pankrác
 jmenovitý tlak (Pressure Nominal) (PN10, PN16,….). Udává se v desetinách MPa… tj. PN40 je 4MPa (40 atmosfér, cca 40 barů)
 Product Number – číslo výrobku, značení výrobku, kód výrobku (z angličtiny)
 přivolávací návěst – návěst, která umožňuje vlaku v dopravně s kolejovým rozvětvením jízdu podle rozhledových poměrů (užívá se např. při výlukách nebo při jízdě na obsazenou kolej)

Pn 
 průběžný nákladní vlak

.pn 
 .pn – internetová doména nejvyššího řádu pro Pitcairnovy ostrovy

Externí odkazy